Swetlana Boiko ist der Name folgender Personen:

* Swetlana Anatoljewna Boiko (* 1972), russische Fechterin
 Swetlana Jurjewna Boiko (* 1966), russische Eisschnellläuferin 
 Swetlana Sergejewna Boiko (* 1957), russische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin